The Art of War (álbum de Sabaton)
The Art of War (álbum de Bone Thugs-n-Harmony)